La expresión «entre dos aguas» puede referirse a:
 Entre dos aguas (álbum), álbum recopilatorio de Paco de Lucía publicado en 1975;
 «Entre dos aguas» (rumba), rumba de Paco de Lucía;
 Entre dos aguas (novela), novela de Rosa Ribas.
 Entre dos aguas, película de Isaki Lacuesta.